Шатор може бити:

Шатор, платно које служи као склониште или преноћиште, најчешће у природи.
Шатор (планина), планина у Босни и Херцеговини.